Dvouhra juniorů ve Wimbledonu 2011 probíhala v první polovině července 2011. Do singlové soutěže londýnského grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo šedesát čtyři hráčů. Obhájcem titulu byl 19letý Maďar Márton Fucsovics, který již nebyl věkově způsobilý ke startu v juniorské kategorii.

Premiérový grandslamový titul vybojoval 17letý Australan Luke Saville, který ve finále zdolal Brita téhož věku Liama Broadyho ve třech setech 2–6, 6–4 a 6–2. Saville průběh utkání otočil, když po ztrátě úvodní sady ve druhé prohrával 3–4 na gamy. Následně však získal jedenáct výměn v řadě a vynutil si třetí dějství. Stal se tak prvním australským šampionem wimbledonské juniorky od Todda Reida v roce 2002. Ve finále grandslamu již podlehl na Australian Open 2011 Veselému.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

dvouhra juniorů
Juniorský tenis v roce 2011